Захаровский сельский округ

Российская Федерация

Московская область 

 Захаровский сельский округ Одинцовского района (1994—2006)

Рязанская область 

 Захаровский сельский округ Захаровского района

Тверская область 

 Захаровский сельский округ Селижаровского района (до 2005 года)

В упразднённом регионе

Читинская область 

 Захаровский сельский округ Красночикойского района

Казахстан

Карагандинская область 

 Захаровский сельский округ Нуринского района